Zwettl (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Zwettl (gemeente), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Zwettl an der Rodl, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk